US Open-mesterskabet i damesingle 2017 var den 131. turnering om US Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af US Open 2017 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev afviklet i perioden 28. august - 9. september 2017, mens kvalifikationen spilledes samme sted den 22. - 25. august 2017.

Mesterskabet blev vundet af den 24-årige, useedede amerikaner Sloane Stephens, som i finalen besejrede sin to år yngre landsmand, 15.-seedede Madison Keys, med 6-3, 6-0 på 60 minutter, og som dermed vandt den første grand slam-titel i sin karriere. Kampen var den første rent amerikanske finale ved US Open-mesterskabet i damesingle siden 2002, hvor Serena Williams besejrede sin storesøster, Venus. Ingen af de to finalister havde tidligere været i en grand slam-finale, og Stephens var den første amerikanske kvinde uden for Williams-familien, der vandt en grand slam-titel i damesingle, siden Jennifer Capriati vandt Australian Open 2002. Stephens spillede en næsten fejfri finale, hvor hun kun begik seks uprovokerede fejl og vandt de sidste otte partier i træk, og kampen endte med at blive den mest ensidige finalekamp ved US Open-mesterskabet i damesingle, siden Kim Clijsters besejrede Vera Zvonarjova 6-2, 6-1 i 2010-finalen.

Sloane Stephens præstation blev betragtet som nærmest umulig med tanke på, at hun havde været skadet i venstre fod siden den olympiske tennisturnering i Rio de Janeiro i 2016, hvorefter hun havde holdt 11 måneders turneringspause, hvor hun bl.a. i januar 2017 blev opereret for en stressfraktur i foden. Hun gjorde comeback ved Wimbledon-mesterskaberne, hvor hun imidlertid tabte i førte runde, men i løbet af optaktsturneringerne til US Open opnåede hun to semifinalepladser ved turneringerne i Toronto og Cincinnati, og den opadgående formkurve kulminerede altså med finalesejren i US Open. 

Angelique Kerber var forsvarende mester, men tabte i første runde til Naomi Osaka, hvilket medførte, at hun for første gang siden 2015 rykkede ned på en placering uden for de 10 bedste på WTA's verdensrangliste. På grund af stor jævnbyrdighed i toppen af ranglisten havde syv spillere ved turneringens start muligheden for at overtage førstepladsen på listen fra førsteseedede Karolína Plíšková: Simona Halep, Garbiñe Muguruza, Elina Svitolina, Caroline Wozniacki, Johanna Konta, Svetlana Kuznetsova og Venus Williams. Halep tabte allerede i første runde, og da Plíšková blev slået ud i kvartfinalen af Coco Vandeweghe, stod det klart, at Garbiñe Muguruza blev den nye etter på ranglisten efter mesterskabet i kraft af de point, hun havde vundet ved at spille sig frem til fjerde runde.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg $ 20.976.400 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på knap 10 % i forhold til året før.

Højdepunkter 

Turneringen blev især domineret af de amerikanske spiller, og for første gang siden US Open 1981 var semifinalerne et anliggende mellem fire spillere fra værtslandet. Og det mest utrolige var næsten, at Serena Williams ikke var en af dem. Den 23-dobbelte grand slam-vinder havde meldt afbud til mesterskabet på grund af graviditet, og hun fødte under turneringen sit første barn, en datter.

Ottendedelsfinaler 
Karolína Plíšková knuste Jennifer Brady i ottendedelsfinalen med en sejr på 6-1, 6-0 på blot 46 minutter. Kampen stod i skærende kontrast til Plíškovás to foregående kampe ved mesterskabet, hvor hun begge gange havde været bagud med 0-1 i sæt, og hvor hun i kampen mod Zhang Shuai i tredje runde måtte afværge to matchbolde.

Coco Vandeweghe kvalificerede sig til sin første US Open-kvartfinale ved at besejre Lucie Šafářová med 6-4, 7-6. Det var tredje gang i 2017, at amerikaneren nåede en grand slam-kvartfinale, men inden da var det kun lykkedes én gang i 22 tidligere forsøg.

I den tredje ottendedelsfinale tabte Elina Svitolina, der indtil da havde været sæsonens bedste spiller og vundet fem titler på WTA Tour, til Madison Keys med cifrene 7-6, 1-6, 6-4.

Syv år efter, at hun første gang kvalificerede sig til US Open-kvarfinalen gentog Kaia Kanepi kunststykket, da hun vandt 6-4, 6-4 over 20-årige Darja Kasatkina, og hun blev dermed den blot anden kvalifikant i den åbne æra, der spillede sig frem til kvartfinalerne i US Open-mesterskabet i damesingle. Den første var Barbara Gergen i 1981. Esteren var efter en skadesperiode kun rangeret som nr. 418 på WTA's verdensrangliste.

Den tidligere dobbelte US Open-mester, Venus Williams, gik videre til US Open.kvartfinalerne for 12. gang i hendes karriere ved at slå Carla Suárez Navarro med 6-3, 3-6, 6-1 i en kamp, hvor hun vandt de sidste seks partier. Williams havde tidligere på året været i finalerne i Australian Open og Wimbledon-mesterskabet, og det var første gang siden 2010, at hun nåede kvartfinalerne i tre grand slam-turneringer i samme år.

Petra Kvitová besejrede Wimbledon-mesteren Garbiñe Muguruza 7-6, 6-3 og nåede dermed kvartfinalen i mesterskabet for anden gang i sin karriere.

Efter 11 måneders pause på grund af en fodskade vendte Sloane Stephens tilbage til turneringstennis i løbet af sommeren 2017 og opnåede fremragende resultater i optakstturneringerne til US Open med semifinalepladser i Toronto og Cincinnati. Hun kronede comebacket med at kvalificere sig til US Open-kvartfinalen for første gang i sin karriere ved at vinde over Julia Görges med 6-3, 3-6, 6-1.

Anastasija Sevastova gik videre til US Open-kvartfinalen for andet år i træk ved at besejre wildcard-spilleren Marija Sjarapova med 5-7, 6-4, 6-2, og det var femte år i træk, at russeren ikke kvalificerede sig kvartfinalen i US Open.

Kvartfinaler 

For første gang i 15 år var der fire amerikanske kvinder i kvartfinalerne, og en af dem, Venus Williams, var genganger fra seneste gang det skete, ved US Open 2002, hvor de øvrige kvartfinalister var Lindsay Davenport, Jennifer Capriati, Monica Seles og Serena Williams, der dengang vandt titlen efter finalesejr over sin storesøster. Og det lykkedes faktisk for alle fire amerikanere at vinde deres kvartfinaler, så semifinalerne i US Open-mesterskabet i damesingle blev et rent amerikansk anliggende for første gang siden 1981.

Kvartfinalerne i den nederste halvdel af lodtrækningen blev spillet tirsdag den 5. september, og useedede Sloane Stephens blev den første spiller, der kvalificerede sig til semifinalerne, da hun besejrede Anastasija Sevastova med 6-3, 3-6, 7-6. Dermed blev amerikaneren den blot ottende useedede damesinglesemifinalist i mesterskabets historie.
Den anden kvartfinale endte med nøjagtig samme score som den første, 6-3, 3-6, 7-6, da Venus Williams vandt over Petra Kvitová og dermed for 23. gang i karrieren spillede sig i en grand slam-semifinale.

Dagen efter afvikledes de to sidste kvartfinaler, hvor Coco Vandeweghe først forhindrede topseedede Karolína Plíšková i at forsvare sin førsteplads på WTA's verdensrangliste ved at besejre tjekken med 7-6, 6-3. Plíškovás nederlag betød, at hun mistede førstepladsen på ranglisten til Garbiñe Muguruza. Senere samme dag fuldbyrdede Madison Keys den amerikanske triumf ved at vinde den sidste kvartfinale over Kaia Kanepi med 6-3, 6-3, hvorved hun kvalificerede sig til den anden grand slam-semifinale i sin karriere.

Semifinaler 

Semifinalerne var et rent amerikansk anliggende for første gang siden US Open 1981 og blev spillet om aftenen torsdag den 7. september. I den første af kampene besejrede useedede Sloane Stephens den tidligere dobbelte mester, Venus Williams, med 6-1, 0-6, 7-5, og dermed kvalificerede hun sig til den første grand slam-finale i hendes karriere. Madison Keys havde til gengæld en noget lettere rejse til sin første grand slam-finale, da hun i sin semifinale vandt med 6-1, 6-2 over Coco Vandeweghe.

Finale 

Mesterskabet blev vundet af den 24-årige, useedede amerikaner Sloane Stephens, som i finalen besejrede sin to år yngre landsmand, 15.-seedede Madison Keys, med 6-3, 6-0, og som dermed vandt den første grand slam-titel i sin karriere. Kampen var den første rent amerikanske finale ved US Open-mesterskabet i damesingle siden 2002, hvor Serena Williams besejrede sin storesøster, Venus. Ingen af de to finalister havde tidligere været i en grand slam-finale, og Stephens var den første amerikanske kvinde uden for Williams-familien, der vandt en grand slam-titel i damesingle, siden Jennifer Capriati vandt Australian Open 2002.

Sloane Stephens var den 14. useedede grand slam-finalist i damesingle i den åbne æra og den blot fjerde useedede finalist i US Open-mesterskabet i damesingle i den åbne æra. De tre første var Venus Williams i 1997, Kim Clijsters i 2009 og Roberta Vinci i US Open 2015, og heraf havde kun Clijsters tidligere formået at vinde titlen. Med en rangering som nr. 83 på WTA's verdensrangliste blev Stephens endvidere den fjerdelavest rangerede vinder af en grand slam-titel i damesingle, siden officielle ranglister indførtes. Evonne Goolagong (Australian Open 1977) og Kim Clijsters (US Open 2009) var begge urangerede, mens Chris O'Neill var nr. 111, da hun vandt Australian Open 1978.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 17. juli 2017 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Marija Sjarapova spillede sin første grand slam-turnering siden Australian Open 2016, efter at hun havde afsonet karantæne for en overtrædelse af dopingreglerne ved førnævnte turnering. Hun besejrede andenseedede Simona Halep i første runde og spillede sig derefter frem til fjerde runde, hvor hun blev slået ud af Anastasija Sevastova.

Det var endvidere den første grand slam-turnering i damesingle siden Australian Open 2006 uden deltagelse af Tsvetana Pironkova, hvilket satte en stopper for hendes ubrudte stime på 47 grand slam-turneringer i træk.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 21. august 2017 blev seedet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 21. august 2017 er angivet.

18-årige Sofia Kenin gjorde sig fortjent til sit wildcard ved at vinde US Open Wild Card Challenge 2017, mens Ashley Kratzer sikrede sig et wildcard ved at vinde det amerikanske U18-mesterskab. Brienne Minor blev NCAA-mester i damesingle i 2017.

Kvalifikanter 

16 spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen. Se også afsnittet Kvalifikation.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Kaia Kanepi
  Anna Zaja
  İpek Soylu
  Mihaela Buzărnescu
  Rebecca Peterson
  Sachia Vickery
  Danielle Lao
  Claire Liu
  Sofja Zjuk
  Kateryna Kozlova
  Anna Blinkova
  Viktória Kužmová
  Allie Kiick
  Nicole Gibbs
  Tereza Martincová
  Lesley Kerkhove

Resultater

Se også 
 US Open-mesterskabet i herresingle 2017
 US Open-mesterskabet i herredouble 2017
 US Open-mesterskabet i damedouble 2017
 US Open-mesterskabet i mixed double 2017

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2017
2017
WTA Tour 2017